Roosevelt, holland eredetű amerikai családnév
 Roosevelt család, amerikai politikai dinasztia
 Theodore Roosevelt (1858–1919) az Egyesült Államok elnöke 1901. szeptember 14. és 1909. március 3. között
 Franklin D. Roosevelt (1882–1945) az Egyesült Államok elnöke 1933. március és 1945. április 12. között
 Roosevelt (1990) Marius Lauber, német énekes dalszerző, zenei producer

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Roosevelt, statisztikai település Arizona államban
 Rossevelt, önkormányzat nélküli település Kentucky államban
 Roosevelt, város Minnesota államban
 Roosevelt Township, település Minnesota államban, Beltrami megyében
 Roosevelt Township, település Minnesota államban, Crow Wing megyében
 Roosevelt, önkormányzat nélküli település Missouri államban
 Roosevelt, település New Jersey államban
 Roosevelt, település New York államban
 Roosevelt, település Oklahoma államban
 Roosevelt, szellemváros Texas államban, Kimble megyében
 Roosevelt, önkormányzat nélküli település Texasi államban, Lubbock megyében
 Roosevelt, város Utah államban
 Roosevelt, statisztikai település Washington államban, Klickitat megyében
 Roosevelt, Seattle egyik kerülete Washington államban
 Roosevelt, város Wisconsin államban, Burnett megyében
 Roosevelt, város Wisconsin államban, Taylor megyében
 Roosevelt, önkormányzat nélküli település Wisconsin államban, Oneida megyében
hasonló néven
 Roosevelt-vapiti, a szarvasfélék családjába tartozó emlős
 Roosevelt-kardfarkú anolisz, a leguánfélék családjába tartozó hüllő
 USS Theodore Roosevelt (CVN–71), repülőgép-hordozó